Flavius Basiliscus – wódz rzymski
 Basiliscus – rodzaj jaszczurek